Eriocycla albescens är en flockblommig växtart som först beskrevs av Adrien René Franchet, och fick sitt nu gällande namn av H.Wolff. Eriocycla albescens ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 E. a. albescens
 E. a. latifolia

Källor 

Flockblommiga växter
albescens